INTECO puede referirse a:

 En España, hace referencia a la empresa tecnológica INTECO con sede en León.

 En Inglaterra, hace mención a la empresa rusa, una compañía de construcción fundada por Viktor Baturin originalmente como una compañía de plásticos. Actualmente pertenece a Yelena Baturina en un 99%, esposa del ex-alcalde de Moscú. La empresa fue adjudicataria del proyecto de construcción del estadio más grande de Rusia en 1995, construido en Moscú. Esto produjo escándalos de corrupción hacia el alcalde de la época Yuriy Luzhkov, casado con Yelena Baturina. Inteco llegó a ser muy productiva realizando el 20% de todas las nuevas construcciones de la capital rusa.En 2007 viktor Baturin demandó a la compañía por 120 millones de dólares, él fue despedido en 2005 y vendió el 1% por 21 Millones de dólares pero él insiste en que poseía el 25% que desapareció misteriosamente entre 2002 y 2003.

 En Costa Rica es el organismo nacional de normalización INTECO.